Олег Шевцов:
 Шевцов, Олег Борисович (род. 1971) — советский и российский хоккеист, вратарь, Заслуженный мастер спорта России.
 Шевцов, Олег Степанович  (1915—1997) — советский и российский военврач, генерал-майор медицинской службы.